La antilope cervicapra, un mammifero asiatico
 La cervicapra redunca, un mammifero africano